

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Bemowo – dzielnica miasta Warszawa
 Bemowo – część miasta Warszawa, w dzielnicy Bemowo
 Bemowo – część wsi Ścinawka Górna w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Radków

Zobacz też